THNSL1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 10-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 743 амінокислот, а молекулярна маса — 83 070.

Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з піридоксаль-фосфатом.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки